Amphoe Betong (Thai: ) ist der südlichste Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der  Provinz Yala. Die Provinz Yala liegt im äußersten Süden der Südregion von Thailand an der Landesgrenze nach Malaysia.

Geographie 
Benachbarte Landkreise und Gebiete sind (von Norden im Uhrzeigersinn): Amphoe Than To in der Provinz Yala und Amphoe Chanae in der Provinz Narathiwat. Im Süden liegt der Staat Perak und im Westen der Staat Kedah von Malaysia.

Geschichte 
Das Gebiet des heutigen Landkreises Betong war ursprünglich unter der Verwaltung der Mueang (Stadt) Raman im Monthon Pattani. Im Jahr 1868 wurde Betong ein Amphoe mit dem Namen Yarom, 1930 wurde er in Betong umgeändert. 

Der Name Betong ist eine thailändische Adaption von „Betung“, dem ursprünglich malaiischen Namen. Betung bedeutet Bambus.

Sehenswürdigkeiten 
 Bala-Hala-Wald – ein üppiger tropischer Regenwald an der Grenze zu Narathiwat mit vielen seltenen Pflanzen- und Vogelarten; hier leben auch Angehörige der nomadisierenden Semang (Sakai)
 Heißquellen von Betong – im Tambon Tano Maero, 5 km außerhalb von Betong; hier können an der heißesten Stelle Eier in sieben Minuten hartgekocht werden
 Wasserfall Chaloem Phra Kiat Ro Kao – in der Tambon Aiyoeweng, etwa 30&m hoher Wasserfall umgeben von üppigem Regenwald
 Wasserfall Inthason – etwa 15&km von Betong entfernt mit Becken zum Schwimmen und zum Ausspannen

Verkehr

Straßen 
Die wichtigste Straßenverbindung ist die Route 410 von Pattani über Yala und Betong bis zur Grenze nach Malaysia.

Flugverkehr 
Am 28. Februar 2022 wurde der Flughafen Betong in Yarom offiziell eröffnet. Der Flugbetrieb wurde am 14. März 2022 mit Nok Air vom Flughafen Bangkok-Don Mueang mit drei Flügen pro Woche aufgenommen. Diese werden mit dem Flugzeugtyp De Havilland DHC-8-400 durchgeführt.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Betong ist in fünf Unterbezirke (Tambon) eingeteilt, welche weiter in 27 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Betong () ist eine Stadt (Thesaban Mueang) im Landkreis, sie besteht aus dem gesamten Tambon Betong.

Than Nam Thip () ist eine Kleinstadt (Thesaban Tambon), sie besteht aus dem gesamten Tambon Than Nam Thip.

Die anderen drei Tambon werden jeweils von einer „Tambon-Verwaltungsorganisation“ ( – Tambon Administrative Organization, TAO) verwaltet.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Betong von amphoe.com (auf Thai)

Betong